Lévrier peut désigner :

Patronyme 

 Alexis Lévrier (1975-), historien français des médias ;
 Amé Lévrier (?-152), notaire, secrétaire ducal, procureur fiscal et syndic de Genève ;
 Martin Lévrier (1962-), homme politique français.

Autre 
 Lévrier, race de chiens.